Tuja – żywotnik, roślina iglasta
 Tuja – rzeka w woj. pomorskim
 Tuja – wieś w woj. pomorskim
 Tuja – królowa egipska, żona faraona Seti I, matka Ramzesa II

Zobacz też 
 Tujsk